Indianapolis 500 2007 je bila enaindevetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 28. maja 2007.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka

2007 v športu
2007